

Geografia 
 Howland – atollo disabitato dell'Oceano Pacifico.
 Howland – città del Maine.

Persone 
 Beth Howland – attrice statunitense
 John Howland Rowe – antropologo statunitense
 Stet Howland – batterista statunitense